Ве́бер — многозначный термин.

 Вебер — фамилия.

 Вебер — единица измерения магнитного потока.
 Вебер — кратер на обратной стороне Луны.

Топонимы 
 Уибер — река в штате Юта, США.
 Уибер — административный округ в штате Юта, США.

См. также 
 Веберов аппарат — орган у некоторых рыб.